Госуда́рственный академи́ческий симфони́ческий орке́стр Росси́йской Федера́ции имени Е. Ф. Светланова (до 1991 года — Государственный академический симфонический оркестр СССР, современное название с 2005 года) — российский государственный симфонический оркестр. Принятые сокращения — ГАСО, Госоркестр.

История 
Оркестр основан в 1936 году, первое выступление коллектива состоялось 5 октября 1936 в Большом зале Московской консерватории.

В начале войны этот коллектив был эвакуирован в Среднюю Азию, выступал с концертами в тылу. 6 марта 1943 года состоялся первый концерт оркестра в Москве после возвращения из эвакуации. В 1956 году Госоркестр стал вторым (после ЗКР АСО ЛГФ, Финляндия, 1946) из советских оркестров, выехавшим на гастроли за границу.

С середины 1950-х годов, а более активно — с приходом на пост главного дирижёра Евгения Светланова — оркестр начал делать записи, в том числе уникальный проект «Антология русской симфонической музыки». Госоркестр часто становился первым исполнителем новых сочинений, написанных специально для этого коллектива, а также — после долгого перерыва — забытых и долго не исполнявшихся произведений. Так, в 1945 году впервые почти за пятьдесят лет была исполнена Первая симфония Сергея Рахманинова.

В 1986 году, в честь 50-летия образования оркестра, был проведен торжественный концерт.
Дирижировали Е. Светланов и Б. Демченко.

В 2005 году оркестру было присвоено имя Евгения Светланова.

В настоящее время Госоркестр России — один из ведущих симфонических оркестров мира. Коллектив даёт концерты как в России, так и за рубежом, а также делает многочисленные записи.

Главные дирижёры оркестра 
 Александр Гаук — 1936—1941
 Натан Рахлин — 1941—1945
 Константин Иванов — 1946—1965
 Евгений Светланов — 1965—2000
 Василий Синайский — 2000—2002
 Марк Горенштейн — 2002—2011
 Владимир Юровский — 2011—2021 (художественный руководитель)
 Василий Петренко — 2021—2022 (художественный руководитель)

Композитор в резиденции 
Формат введён Владимиром Юровским в 2016 году. Обычно обозначает, что оркестр получает приоритетное право на исполнение произведений композитора, получившего данный статус.
 Александр Вустин — 2016—2020

Известные музыканты оркестра

Струнные инструменты

Деревянные духовые инструменты

Медные духовые инструменты

Ударные инструменты 
 Александр Багиров (р. 1974)
 Валентин Снегирёв
 Дмитрий Шалимов

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 августа 2006 года) — за большой вклад в развитие музыкального искусства и достигнутые творческие успехи.
 Благодарность Президента Российской Федерации (16 августа 2011 года) — за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и достигнутые творческие успехи.
 Благодарность Президента Российской Федерации (10 июля 2017 года) — за заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1968 год).

Ссылки 
 Официальный сайт оркестра

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1936 году
Музыкальные коллективы классической музыки
 
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ